Шаурен може бити:

 Шаурен (Хунсрик), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Биркенфелд.
 Шаурен (Бланкенрат), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Кохем-Цел.